Grigoli ist der Familienname folgender Personen:

 Marco Grigoli (* 1991), Schweizer Skispringer
 Patricia Grigoli (* 1966), deutsche Fußballspielerin